(1933-), musicien, chanteur et compositeur américain (The New Christy Minstrels).
 Randy Sparks est un acteur.